Wonderful Life (album van Black), een album van Black
 Wonderful Life (album van Cliff Richard), een album van Cliff Richard
 Wonderful Life (album van The Tories), een album van The Tories
 Wonderful Life (single van Black), een single van Black
 Wonderful Life (single van Bring Me The Horizon), een single van Bring Me The Horizon
 Wonderful Life (single van Hurts), een single van Hurts
 Wonderful Life (single van Kate Ryan), een single van Kate Ryan